Per provincia di Mantova si può intendere:

Province amministrative 
 Provincia di Mantova, esistita dal 1786 al 1791 nella Lombardia austriaca
 Provincia di Mantova, esistita dal 1816 al 1866 nel Regno Lombardo-Veneto
 Provincia di Mantova, esistente dal 1866 nel Regno d'Italia e nella Repubblica Italiana

Quotidiani 
 La Provincia di Mantova, quotidiano pubblicato a Mantova dal 1º maggio 1887 al 1º maggio 1920